Dory Caymmi é o álbum de estreia de Dori Caymmi, lançado em 1972.

Faixas 
"O cantador" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"Minha doce namorada" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"Velho pescador" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"Depois de tanto tempo" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"Lenda" (Dori Caymmi)
"Evangelho" (Dori Caymmi - Paulo César Pinheiro)
"De onde vens?" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"O mar é meu chão" (Dori Caymmi - Nelson Motta)
"Nosso homem em três pontas" (Dori Caymmi)

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de estreia de 1972